Талача́ — топоним:

Реки 
 Талача — река в Забайкальском крае.

Населённые пункты 
 Верхняя Талача — село в Карымском районе Забайкальского края.
 Нарын-Талача — село в Карымском районе Забайкальского края.
 Средняя Талача — село в Карымском районе Забайкальского края.

Другие объекты 
 Усть-Талача — бывшее село в Карымском районе Забайкальского края.
 Талача — месторождение в Кыринском районе, проявление горного хрусталя.